Der Name Liza wurde im östlichen pazifische Ozean für vier tropische Wirbelstürme verwendet.
 Tropischer Sturm Liza 1961, siehe Pazifische Hurrikansaison 1950–1969;
 Hurrikan Liza (1968), der auf See Schaden anrichtete;
 Tropischer Sturm Liza 1972, siehe Pazifische Hurrikansaison 1972  
 Hurrikan Liza (1976), der 600 Personen im Norden Mexikos tötete.

Siehe auch: Tropischer Wirbelsturm Lisa